Arnold Zweig (1887-1968) – niemiecki pisarz, pacyfista
 Ferdynand Zweig (1896-1988) – polski ekonomista i socjolog
 George Zweig (ur. 1937) – fizyk amerykański 
 Stefan Zweig (1881-1942) – austriacki poeta, prozaik i dramaturg
 Stefanie Zweig (ur. 1932) – niemiecka pisarka